Іштван Халус ( 20 серпня 1979, Мукачеве) — український співак (тенор, баритон), педагог. Провідний соліст академічного хору «Кантус» (Cantus), соліст відомих рок-гуртів Rock-H (Рокаш) та «Вандор» (Vandor), ансамблю «Угорські мелодії».

Життєпис 
Народився 20 серпня 1979 в м. Мукачеві в угорськомовній родині працівників місцевого підприємства «Точприлад». Першою мовою, якою почав розмовляти Іштван, є угорська. Закінчив угорськомовну школу в Мукачеві, в 1996 році почав навчатися в Ужгородському музичному училищі імені Д. Є. Задора на відділенні співу.

Від 2002 року донині є артистом професійного колективу академічного камерного хору «Кантус» (Cantus) в Ужгороді (протягом більше 20-ти років — провідний соліст колективу). З хором «Кантус» Іштван познайомився, коли вступив в Ужгородське музичне училище. Викладач закладу Еміл Сокач ввів обов'язкову дисципліну — хор, також звернув увагу на хлопця і з третього курсу почав запрошувати його на концерти. Перша поїздка була до Франції, яка сподобалося, було дуже цікаво. Не відчував труднощів. Також є солістом камерно-інструментального ансамблю «Угорські мелодії» при Закарпатській обласній філармонії. 

Тенор, баритон.

Улітку 2009 року став новим вокалістом гурту Rock-H (Рокаш). З Віктором Янцом, директором «Рокашу», композитором, навчався в музичному училищі і Львівській консерваторії.

У квітні 2017 році створив власний колектив — відомий етно-рок гурт «Вандор» (Vandor; угорською мовою значить «мандрівник»). За іншими даними, Іштван є співзасновникому «Вандору» разом зі ще одним учасником колективу — гітаристом Родіоном Сан Лайоном (Sun Lion). Співак спільно з Родіоном керують колективом.

Працює учителем у спеціалізованій музичній школі в Ужгороді.

20 лютого 2019 року брав участь у заході зі вшанування подвигу учасників Революції Гідности та увічнення пам'яти Героїв Небесної Сотні біля пам'ятного знаку борцям за свободу і незалежність України в Ужгороді. Разом із хором студентів та викладачів Ужгородського коледжу культури і мистецтв виконав пісню «Пливе кача по Тисині…».

20 вересня 2022 брав участь у концертній програмі артистів Закарпатської обласної філармонії «Мелодії осені», спрямованій на підтримку Збройних Сил України.

Автор слів пісні «Звізди мої, звізди», перекладу угорської народної пісні «Csillagok, csillagok».

Нагороди 
 У 2011 році у складі «Рокашу» став лавреатом (ІІ премія) Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні «Червона Рута» в номінації «Рок-музика» (Київ).
 У 2019 році у складі «Вандору» став переможцем (І премія) ювілейного 30-го фестивалю «Червона Рута» в номінації «Рок-музика» (Чернівці).

Примітки

Джерела 
 Муляр К. Голосы Русинів Підкарпатя — середа, 18.10 год // Лем.FM. — 2021. — 21 липня.
 Ужгородський музикант Іштван Халус: «Емоції між слухачем і виконавцем — це магія» // KISZó. Kárpáti Igaz Szó.

Посилання 
 Гоп за них: милозвучні вітання до дня народження музиканта Ішвана Халуса.
 Іштван Халус про етнічну музику / Європейське перепуття
 Усі Свої (Іштван Халус)
 Закарпатська музика: гурт Vandor презентував пісню-фіглю // Mukachevo.net. — 2018. — 28 квітня.
 «Давай вже, їдь до Ужгорода!»: для туристів створили оригінальне відеозапрошення

Уродженці Мукачева
Українські співаки
Українські педагоги